Verbo Encarnado puede referirse:

 a Jesús de Nazaret en el dogma cristiano de la Encarnación;
 a la Universidad del Verbo Encarnado de San Antonio (Texas).

Además es el nombre de varios institutos de vida consagrada de la Iglesia católica:
 la congregación de las Hermanas de la Caridad y del Verbo Encarnado de Galveston;
 la congregación de las Hermanas de la Caridad y del Verbo Encarnado de San Antonio;
 las Hermanas del Sagrado Corazón del Verbo Encarnado fundadas en Palermo, Italia;
 las Hermanas del Verbo Encarnado y del Santísimo Sacramento de Corpus Christi, fundadas en Estados Unidos;
 las Hermanas del Verbo Encarnado y del Santísimo Sacramento de Bellaire, fundadas en Galveston, Estados Unidos;
 las Hermanas del Verbo Encarnado y del Santísimo Sacramento de San Antonio fundadas en San Antonio, Texas (Estados Unidos);
 la familia religiosa del Instituto del Verbo Encarnado;
 la Congregación del Verbo Encarnado y del Santísimo Sacramento fundadas en Guadalajara, México;
 las Misioneras Franciscanas del Verbo Encarnado fundadas en Reggio Emilia, Italia;
 la Orden del Verbo Encarnado y del Santísimo Sacramento, fundadas en Francia.